Club Future Nostalgia: The Remix Album — альбом ремиксов британской певицы Дуа Липы и американского диджея The Blessed Madonna. Он был выпущен 28 августа 2020 года на лейбле Warner Records.

История 

Изначально альбом должен был выйти 21 августа 2020, однако во время ток-шоу Джимми Киммела в прямом эфире, Липа сообщила что выпуск альбома откладывается на неделю, чтобы создать анимацию для каждой песни на альбоме.

Синглы 
В поддержку альбома 13 августа был выпущен сингл «Levitating», записанный при участии Мадонны и Мисси Эллиот. Видеоклип на песню был выпущен 14 августа, без участия Мадонны

Список композиций

Samples

 "Good In Bed" (Gen Hoshino and Zach Witness Remixes) samples "Buffalo Stance" (1988) by Neneh Cherry and "Moments in Love" (1985) by Art of Noise.
 "Pretty Please" (Masters At Work Remix) samples "Coffee Pot" (1991) (Percolator mix) by Cajmere.
 "Boys Will Be Boys" (Zach Witness Remix) samples "Think (About It)" (1972) by Lyn Collins.
 "Break My Heart / Cosmic Girl" (Dimitri from Paris Edit) samples "Cosmic Girl" (Dimitri from Paris Dubwize Remix) (1996) by Jamiroquai.
 "Hallucinate" (Mr Fingers deep stripped mix) samples "Hollaback Girl" (2005) by Gwen Stefani and "Another Man" (1984) by Barbara Mason.
 "Hallucinate" (Paul Woolford Extended Remix) samples "The Sun Can't Compare" (2006) by Larry Heard Presents Mr. White.
 "Don’t Start Now" (Yaeji Remix) samples "Sing Sing" (1978) by Gaz and "Bring Down the Walls" (1985) by Fingers Inc and Robert Owens.
 "Kiss and Make Up" (Remix) samples "Rise" by Herb Alpert.
 "That Kind of Woman" (Jacques Lu Cont Remix) samples "Stand Back" (Acapella) (1983) by Stevie Nicks.
 All "Love Again" remixes sample "My Woman" (1932) by Al Bowlly.
 All "Break My Heart" remixes interpolate "Need You Tonight" (1987) by INXS.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
  (51 мин)

Альбомы Дуа Липы
Альбомы ремиксов 2020 года
Альбомы ремиксов Warner Bros. Records